Флавиа́н Никола́евич Добря́нский (—1919) — русский филолог, историк, археограф, педагог.

Биография 
Родился в семье священника села Черницы Новоград-Волынского уезда Волынской губернии. В 1868 году окончил Волынскую духовную семинарию, после чего продолжил обучение в Московской духовной академии, которую закончил в 1872 году.

По окончании академии был направлен преподавать в город Вильну, где и провёл всю жизнь. С 1872 по 1883 год Ф. Н. Добрянский преподавал греческий язык в Литовской духовной семинарии. В 1876 году Добрянского пригласили в состав Временной комиссии, созданной в связи с Высочайше утверждённым проектом открытия в Вильне Публичной библиотеки, с музеем при ней. Работу в этой комиссии Ф. Н. Добрянский многие годы совмещал с преподаванием в семинарии; впоследствии (в 1902 году) он был назначен председателем этой комиссии.

В 1883 году Ф. Н. Добрянский перешёл из семинарии в Виленский учительский институт, где был назначен преподавателем истории и географии. В 1886 году Добрянского ввели в состав Виленской археографической комиссии, работу в которой он также совмещал с преподаванием в институте. Впоследствии он возглавил и эту комиссию; название его должности в 1902—1913 годах — председатель Комиссии по устройству Публичной библиотеки и Археографической комиссии в Вильне. Добрянский также состоял членом совета Северо-западного отдела Русского географического общества.

В 1914 году Ф. Н. Добрянский был назначен директором Виленского еврейского учительского института. В ходе Первой мировой войны, в 1915 году немецкая армия заняла город. После ухода немецких оккупантов 2 января 1919 года Вильной впервые овладели польские вооружённые формирования. Через три дня, 5 января их выбила из города Красная армия, однако 19 апреля Польша вновь оккупировала Вильну, и таким образом жизнь пожилого русского учёного завершилась в оккупации. 11 октября 1919 года при личном участии Ю. Пилсудского в Вильне был спешно (указ о создании университета Пилсудский подписал 28 августа 1919 года) открыт университета Стефана Батория, куда передали, в том числе, фонды Публичной библиотеки, которые на протяжении десятилетий собирали Ф. Н. Добрянский и его коллеги.

Труды 
 Словарь особенностей греческих диалектов дорического, эолического, ионического и аттического, с образцами этих диалектов. Пособие при чтении этих диалектов (1879)
 Путеводитель по Виленской Публичной библиотеке (1879, 1904)
 Каталог предметов музея древностей, состоящего при Виленской Публичной библиотеке (1879, 1885)
 Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки, церковнославянских и русских (1882)
 Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки (т.2, 1897; т.5, 1906)
 Каталог дублетов русского отделения Виленской Публичной библиотеки (1877, 1902)
 Отчёт о командировке на Парижскую всемирную выставку 1900 г. (1902)
 О литовских татарах" (1906)

Многие статьи и библиографические заметки Ф. Н. Добрянского опубликованы в «Виленском вестнике». При участии и с предисловиями Ф. Н. Добрянского издано три тома «Актов Виленской Археографической комиссии» (т. XV, 1888; т. XXI, 1894; т. XXVI, 1899).

Ф. Н. Добрянский — автор единственного на русском языке (до Октябрьской революции) путеводителя по Вильне, который неоднократно переиздавался под разными названиями с дополнениями и исправлениями (1883, 1890, 1904 гг.):
 Ф. Д. Путеводитель по Вильне и её окрестностям. 2-е испр. изд. Вильна: 1890.
 Ф. Добрянский. Старая и новая Вильна. Изд. 3-е. Вильна: Типография А. Г. Сыркина, 1904.

Ссылки 
 Vytautas Merkys. Flavianas Dobrianskis. /Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, 40 psl
 Биография и тексты в Балтийском архиве 
 Necrolithuanica. — Carlas von Schmithas, Reda Griškaitė, 2006, s. 83.

Литература 
  Ф. Добрянский. Вильна и её окрестности (1883)
 Ф. Добрянский. Старая и новая Вильна (1904)

Примечания 

Выпускники Волынской духовной семинарии
Филологи России
Педагоги России
Историки России
Председатели Виленской археографической комиссии